Fortescue est un nom propre.

Patronyme 

 Adrian Fortescue (1874-1923), prêtre catholique britannique ;
 Adrien Fortescue (1476-1539), noble anglais reconnu martyr et béatifié en 1895 ;
 Annie Fortescue Harrison (1848-1944), compositrice anglaise ;
 Chichester Parkinson-Fortescue (1er baron Carlingford) (1823-1898), homme politique britannique ;
 Eleanor Fortescue-Brickdale (1872-1945), illustratrice et peintre britannique ;
 Hugh Fortescue (1er comte Clinton) (1696-1751), propriétaire foncier et pair britannique ;
 Hugh Fortescue (1er comte Fortescue) (1753–1841), pair britannique ;
 Hugh Fortescue (2e comte Fortescue) (1783-1861), homme politique britannique ;
 Hugh Fortescue (3e comte Fortescue) (1818–1905), pair  et homme politique britannique ;
 Hugh Fortescue (5e comte Fortescue) (1888–1958), homme politique britannique ; 
 
 Thomas Fortescue Kennedy (1774-1846), officier britannique de la Royal Navy ;
 William Fortescue (1er comte de Clermont) (1722-1806), pair et homme politique irlandais.

Toponyme 

 La baie Fortescue, baie située au Chili, dans le détroit de Magellan ;
 Fortescue, village dun comté de Holt, dans le Missouri, aux États-Unis.

Industrie 
 Fortescue Metals Group, entreprise minière australienne.

Électrotechnique 
 La transformation de Fortescue, une méthode de simplification de l'analyse des systèmes électriques triphasés déséquilibrés.